Zelený může být:

geografické pojmy
 Zelený, osada v okrese Litoměřice, část města Úštěk
 Zelený Důl, zaniklá vesnice v okrese Most u obce Brandov
 Zelený Háj, osada v okrese Cheb, část obce Vojtanov
 Zelený mys, nejzápadnější bod Afriky v Senegalu

příjmení osob
 viz Zelený (příjmení)

v kultuře
 Zelený Raoul, komiksová postava ve stejnojmenném českém komiksu

jiné významy
 N-D-S 75 Zelený, část československého opevnění, dělostřelecký srub u tvrze Dobrošov
 Zelený čaj, potravina
 Zelený čtvrtek, velikonoční svátek
 Zelený fluorescenční protein, protein z medúz způsobující jejich světélkování 
 Zelený konzervatismus, politický směr
 Zelený liberalismus, politický směr
 Zelený poledník, zvýraznění pařížského poledníku
 Zelený šum, podkladový zvuk Země
 Zelený záblesk, přírodní optický jev

Související články 
 Zelení
 Zelená respektive Zelená (rozcestník)
 Zeleň
 Zelí